Fougeré, commune française de Maine-et-Loire ;
 Fougeré, commune française de  Vendée.